Zinho ist der Spitzname folgender Personen:

 Crizam César de Oliveira Filho (* 1967), brasilianischer Fußballspieler, siehe Zinho (Fußballspieler, 1967)
 Elías Ferreira de Souza (* 1979), brasilianischer Fußballspieler